Niedenau ist eine deutsche geographische Bezeichnung:
 Niedenau (Frankfurt-Westend), Straße im Stadtteil Westend von Frankfurt am Main
 Niedenau, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Niedanowo im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen